Osoby o tym nazwisku:
 Bernd Diener – niemiecki żużlowiec
 Christian Diener – niemiecki pływak
 Emil Diener – szwajcarski bobsleista
 Gottfried Diener – szwajcarski bobsleista
 Travis Diener – amerykański koszykarz